Le terme Uru désigne notamment :

Lieux 
 Uru, une rivière du Congo-Kinshasa.
 Uru, une municipalité de l'État de São Paulo au Brésil.

Objets 
 Uru, le nom de l’arbre à pain en tahitien.
 Uru, un métal de fiction indestructible dont est fait Mjolnir, le marteau de Thor dans les comic books de l'éditeur Marvel Comics (adapté de Mjöllnir dans la mythologie nordique).
 Uru, nom générique de gros navires en bois de type boutre fabriqués à Beypore (Inde).

Divers 
 Uru, une ancienne langue d'Amérique du Sud.
 Uru: Ages Beyond Myst, un jeu vidéo inspiré de l'univers de Myst, orienté vers le massivement multijoueur.
 Uru, un personnage du Roi Lion.

Code 

URU est un code, qui signifie :
 Uruguay, selon la liste des codes pays du CIO
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), l'Uruguay a pour code alpha-3 URY
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, l'Uruguay a pour code ROU
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Uruguay a pour code alpha-3 URY

Voir aussi 
 Uros, ou Urus, un peuple disparu en Amérique du Sud, qui parlait un groupe de langues appelées uru (article détaillé en espagnol consacré à la langue uru).

Code